Joel Cohen (1942-), est un musicien spécialisé dans la musique ancienne, et joue du luth, de le guitare, et chante.
 Joel Cohen est un scénariste américain (Treize à la douzaine, Toy Story, Garfield…).
 Joel H. Cohen est un scénariste travaillant pour Saturday Night Live, Suddenly Susan et Les Simpson.

Ne pas confondre : Joel Coen (1954-), et son frère Ethan, scénaristes et réalisateurs américains.